Хосе Рамон Сауто Уртадо (; род. 7 сентября 1912, Мехико — 16 апреля 1994, Мадрид) — мексиканский футболист, полузащитник. Известен своими выступлениями за Реал Мадрид  . Является первым мексиканским футболистом выступавшим за Реал Мадрид. Из-за начавшейся в Испании гражданской войны вынужден был временно приостановить свои выступления .

Карьера 
С 1931 по 1933 год выступал за клуб «Империя» . 17 декабря 1933 года дебютировал за Реал Мадрид в матче с Реал Бетисом, где Реал Мадрид проиграл со счетом 0ː1. В общей сложности провел за Реал Мадрид 137 матчей, в которых ни разу не отметился голом. C 1942 по 1944 год был капитаном команды. Трижды становился серебряным призёром Чемпионата Испании в сезонах 1933/34, 1935/36 и 1941/42, а также дважды обладателем Кубка Испании в 1934 и 1936 годах .

Статистика 
Статистика выступлений за Реал Мадрид.

Достижения 
Обладатель Кубка Испании (2): 1934, 1936

Ссылки 
  
 Список игроков реала 1928-2008

Примечания 

Футболисты по алфавиту
Футболисты Мексики
Игроки ФК «Реал Мадрид»